Matwejewka () ist ein russischer Ortsname:
 Matwejewka (Barschkortostan) in der Republik Barschkortostan (Barschkirien)
 Matwejewka (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Hermannshof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Matwejewka (Moskau) in der Oblast Moskau
 Matwejewka (Orenburg) in der Oblast Orenburg
 Matwejewka (Tomsk) in der Oblast Tomsk
 Matwejewka (Uljanowsk) in der Oblast Uljanowsk

Siehe auch:
 Matwijiwka